Griest steht für

 William Walton Griest (1858–1929), ein US-amerikanischer Politiker
 Griest (Einheit), ein altes Heumaß im Baltikum